Dynamic SQL — инструмент в области программирования приложений, позволяющий упростить взаимодействие приложения с базой данных путём создания SQL-запроса непосредственно из кода программы. Является надстройкой над компилятором. Dynamic SQL поддерживаются разными языками программирования. В отличие от Embedded SQL, позволяет выполнять запросы, конструируемые или запрашиваемые у пользователя во время выполнения. Прежде чем программа, использующая dynamic SQL, будет откомпилирована компилятором базового языка программирования, она должна быть обработана специальным препроцессором. Цель создания  Dynamic SQL: Автоматизация администрирования задач; улучшение производительности задач обращения к базам данных; конструирование элементов кода основанных на запросах к базам данных.

См. также 
 Препроцессор GPRE
LINQ

Примечания

Литература 

Josh Juneau, Matt Arena. Oracle PL/SQL Recipes A Problem-Solution Approach — Apress. — 2010. p. 457 — ISBN: 978-1-4302-3207-0, ISBN: 978-1-4302-3208-7

Ссылки 
 Josh Juneau, Matt Arena. Oracle PL/SQL Recipes A Problem-Solution Approach — Apress. — 2010. p. 457 — ISBN 978-1-4302-3207-0, ISBN 978-1-4302-3208-7
 Dynamic T-SQL и как он может быть полезен
 Динамические инструкции SQL — сайт Microsoft.com

SQL
Процедурные расширения SQL